Kancabchén kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Kancabchén, Yucatán, ort, Halachó, 
 Kancabchén, Quintana Roo, ort, José María Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar